

Кайхуа — підрайон міста-повіту Веньшань у провінції Юньнань
 Кайхуа — повіт міста-префектури Цюйчжоу у провінції Чжецзян